Le terme noix peut désigner :
 le fruit du noyer, voir l'article Noix ;
les fruits à coque de manière générale ;
le nom commercial donné au muscle comestible de certains coquillages, comme la coquille Saint-Jacques ;
 en mécanique :
 une sorte d'écrou dont le rôle est d'entraîner une pièce en mouvement, voir Système vis-noix,
 la partie sphérique d'une rotule, voir Liaison (mécanique)#Liaison rotule, sphérique ou sphère/sphère ;
 en organologie, un barillet permettant d'étendre la tessiture du trombone vers le grave avec une clé de pouce ;
 dans l'armement médiéval, un système de détente d'arbalète, voir Arbalète#Généralités et principes mécaniques ;
 en laboratoire de chimie, une noix de serrage permet de fixer et de maintenir ensemble divers supports de verrerie.